Лука́ Дми́триевич Ру́ссов (1882 — после 1921) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения на Юге России.

Биография 
Из мещан. Уроженец Бессарабской губернии. Образование получил в Аккерманском городском училище.

В 1905 году окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище, откуда выпущен был подпоручиком в Карсский крепостной пехотный полк. 9 июля 1909 года переведен в 155-й пехотный Кубинский полк. Произведен в поручики 6 февраля 1910 года, в штабс-капитаны — 25 декабря 1913 года.

В Первую мировую войну вступил в рядах 155-го пехотного Кубинского полка. Произведен в капитаны 29 ноября 1915 года «за отличия в делах против неприятеля». Пожалован Георгиевским оружием

31 июля 1916 года произведен в подполковники, а 2 декабря того же года назначен командиром 2-го батальона полка. На 2 июля 1917 года — в том же чине в том же полку.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении. В Вооруженных силах Юга России, 26 июня 1919 года направлен из Тульчи в Новороссийск на корабле «Виолетта». В Русской армии — командир Брестского пехотного полка, полковник. Награждён орденом Св. Николая Чудотворца. На 19 февраля — 28 марта 1921 года — в беженских лагерях в Румынии.

Вернулся в СССР, числится в списке репрессированных по Одесской области. Дальнейшая судьба неизвестна. Был женат.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 7.06.1915)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 26.09.1915)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 26.09.1915)
 Георгиевское оружие (ПАФ 2.07.1917)
 Орден Святителя Николая Чудотворца (Приказ Главнокомандующего № 3651, 16 сентября 1920)

Источники 
 
 Армия и флот свободной России, № 179. Официальный отдел. — 3 августа 1917 г. — С. 1.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 479.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Выпускники Чугуевского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Подполковники (Российская империя)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Персоналии:Русская армия Врангеля
Участники Крымской эвакуации